Drăgușanu, sau Drăgușeanu:

 Ion Codru-Drăgușanu (1817, Drachendorf (Drăguș), Făgăraș, Regatul Ungariei  1884, Sibiu), un scriitor român, memorialist, călător
 Sidonia Drăgușanu (Drăgușeanu) (1908, București  1971, București), o prozatoare și autoare dramatică

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)

Nume de familie românești